50 может означать:
 50 — натуральное число.
 «50» — седьмой студийный альбом британского соул- и поп-певца Рика Эстли.
 «50» — российский документальный фильм 2018 года Даниила Зинченко и Тихона Пендюрина.

Хронология 
 50 год до н. э.
 50 год

См. также 
 L век до н. э. 
 L век